Bärbel Köster (1957-), kayakiste allemande.
Karim Köster (1973-), acteur allemand.

Divers 
Jens Köster, personnage de fiction de la série télévisée Medicopter.
Patronyme allemand